Livàdia (Crimea) , petita ciutat de Crimea, Rússia a 3km a l'oest de Ialta
 Palau de Livàdia, lloc d'estiueig de Nicolau II l'últim tsar de Rússia a Livàdia (Crimea) 
 Livàdia o Levàdia, ciutat a Beòcia, Grècia